Geode steht für:
 Geode (Geowissenschaften), ein spezieller Hohlraum in Gestein
 AMD Geode, eine Familie von Prozessoren

Géode steht für:
 La Géode, ein kugelförmiges IMAX-Kino im Parc de la Villette

GEODE steht für:
 Groupement Européen des entreprises et Organismes de Distribution d’Energie, der europäische Verband der unabhängigen Strom- und Gasverteilerunternehmen

Sonstiges:
 Geode-Nunatakker, Nunatakker auf der Alexander-I.-Insel, Antarktis

Abkürzung